Бимиш ():

 Бимиш — ирландский стаут (тёмное пиво).

Фамилия 
 Бимиш, Альфред (1879―1944) — британский игрок в теннис, муж Джеральдин Бимиш.
 Бимиш, Джеральдин (1883―1972) — английская теннисистка, жена Альфреда Бимиша.
 Бимиш, Линдси — американская актриса, танцовщица и преподаватель актёрского мастерства.